Az 1973-as US Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte aki három szettben diadalmaskodott a szintén ausztrál Evonne Goolagong ellen.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Harmadik kör)</li>
  Margaret Court (Bajnok)</li>
  Chris Evert (Elődöntős)</li>
  Evonne Goolagong (Döntős)</li>
 - </li>
  Kerry Melville (Negyeddöntős)</li>
  Virginia Wade (Negyeddöntős)</li>
  Olga Morozova (Harmadik kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1973 a teniszben